Il singolare del torneo di tennis Budaors Clay Court Championships 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ignacio González King che ha battuto in finale Gabriel Trujillo Soler 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tomáš Zíb (quarti di finale)
 Michal Tabara (primo turno)
 Răzvan Sabău (primo turno)
 Stéphane Robert (primo turno)

 Petr Kralert (quarti di finale)
 Marc Gicquel (semifinali)
 Konstantinos Economidis (primo turno)
 Viktor Bruthans (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budaors Clay Court Championships 2004